Le Ruisseau, film français réalisé par Georges Denola (1913)
 Le Ruisseau (The Virtuous Model) , film américain réalisé par Albert Capellani (1919)
 Le Ruisseau, film français réalisé par René Hervil (1929)
 Le Ruisseau, film français réalisé par Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara (1938)